Фёдор Васильевич Клеймёнов (15 февраля 1906 — 7 апреля 1976) — передовик советского сельского хозяйства, директор совхоза "Ряжский", Рязанская область, кавалер двух орденов Ленина.

Биография 
Родился в крестьянской семье в селе Кривозерье, Терновского района, Пензенской области.

С 1922 по 1930 годы трудился рабочим Кривозерьевского плодопитомника, затем стал бригадиром (1930—1933), позже назначен управляющем отделением совхоза имени Сталина Пензенской области. Член ВКП(б) с 1932 года.

В 1939 году окончил курсы по подготовке директоров плодово-ягодных совхозов при Мичуринском плодоовощном институте им. Мичурина. С 1939 по 1943 годы работал в должности директора совхоза имени Кагановича в Рязанской области.

В 1945 году назначен на должность директора совхоза «Ряжский». Проработал до 1969 года.

Избирался депутатом Ряжского районного Совета депутатов трудящихся, был членом Ряжского Райкома КПСС (1955-1969), Рязанского Обкома КПСС (1964 год).

За большие успехи в производстве и продаже мяса государству и других сельскохозяйственных продуктов, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1960 года награждён орденом Ленина (№ 279759).

За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта  1966 года награждён вторым орденом Ленина (№ 363726).

Умер 7 апреля 1976 года в городе Ряжске Рязанской области.

Семья 
Его дочь Егорова (ур. Клеймёнова) Полина Фёдоровна — герой Социалистического труда, кавалер ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Литература 
 Клейменов Федор Васильевич // Фонды Ряжского краеведческого музея.
 Указ Президиума ВС СССР от 08.01.1960 //Колхозник. — Ряжск, 1960 г. январь.
 Указ Президиума ВС СССР от 22.03.1966// Авангард — Ряжск, 1996 г. 31 марта.
 Клеймёнов Фёдор Васильевич.//Сост. кол. автор. Ряжская энциклопедия. Именной и географический указатели. Рец. к.и.н., дец. О. П. Мартынов. д.и.н. А. С. Соколов / Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Рязань. 2008 г. — 100 стр.

Ссылки 
  Фёдор Васильевич Клеймёнов. Ряжская энциклопедия

Директора совхозов
Депутаты районных советов РСФСР
Члены КПСС
Персоналии:Ряжск